Materne ist

 der Künstlername der dänischen Schauspielerin und Autorin Anna Catharina von Passow (Jomfru Materne oder Jomfru Materna)

der Familienname folgender Personen:
 Conrad Materne (1871–1948), deutscher Architekt und Baumeister in Dresden
 Konrad Materne (1815–1882), deutscher evangelischer Theologe und Religionslehrer